Ю́го-За́падный — название лесопарков в нескольких городах:
 Юго-Западный лесопарк — лесопарк в Москве.
 Юго-Западный лесопарк — лесопарк в Екатеринбурге.
 См также 
 Юго-Западный